styl literacki (artystyczny) – styl literatury pięknej
 styl literacki (niepotoczny) – wzorcowy, wysoki wariant języka standardowego